Toni Vidal Jochem (Águas Mornas, 13 de outubro de 1969) é um historiador e escritor brasileiro.

Vida 

Filho de Longino Jochem e de Asida Hillesheim Jochem. Bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 1995), licenciado em filosofia pela UFSC (1996) e mestre em história cultural pela UFSC (2002), com a pesquisa "Migrações, Cultura e Identidade". É sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.

Em sua obra Pouso dos Imigrantes aborda a história da colonização alemã em São Pedro de Alcântara, Vargem Grande, Santa Isabel e Teresópolis.

Obras
Pouso dos Imigrantes. Florianópolis: Papa-Livro, 1992.
A Epopeia de uma Imigração: Resgate histórico da imigração, fundação da Colônia Alemã Santa Isabel e emancipação político-administrativa do município de Rancho Queimado. Águas Mornas: Edição do Autor, 1997.
Organizador do Sesquicentenário da Colônia Alemã Santa Isabel 1847 - 1997: Celebração e Memória. Águas Mornas: Comissão dos Festejos, 1998.
Organizador de São Pedro de Alcântara 1829 - 1999: Aspectos de sua História. São Pedro de Alcântara: Prefeitura Municipal, 1999.
Com Débora Bendocchi Alves: São Pedro de Alcântara 1829 - 1999: 170 Anos Depois... São Pedro de Alcântara: Prefeitura Municipal, 1999.
A Formação da Colônia Alemã Teresópolis e a Atuação da Igreja Católica (1860 - 1910). Palhoça: Edição do Autor, 2002.
Com Augustinho Buss e Anselmo Buss: Terras da Esperança - A Trajetória dos Irmãos Buss em Santa Catarina. Rio Fortuna: Edição dos Autores, 2003.
Nossos Pais. Palhoça: Edição do Autor, 2005.
Com Ruy Tatim e Paulo Ernani da Cunha Tatim: Os Tatim e os Cunha na História de Soledade. Florianópolis: Edição dos Autores, 2005.
Uma Caminhada de Fé: História da Paróquia Santo Amaro - SC. Santo Amaro da Imperatriz: Edição do Autor, 2005.
1829 – São Pedro de Alcântara – Páginas de sua História. 2020

Ligações externas 
Dissertação: "A formação da colônia alemã Teresópolis e a atuação da igreja católica (1860 — 1910)"
Lançamento do Livro: "1829, São Pedro de Alcântara, páginas de sua história." No Facebook

Membros do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina
Historiadores de Santa Catarina
Escritores de Santa Catarina
Alunos da Universidade Federal de Santa Catarina
Naturais de Águas Mornas